Сама́рская у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Самарская улица — улица в Волгограде.
 Самарская улица — улица в Москве.
 Самарская улица — улица в Самаре.

Украина 
 Самарская улица — улица в Днепре.
 Самарская улица — улица в Одессе.